Кабалин — русская фамилия (от слова кабала — человек, зависимый от кого-либо).
 Кабалин, Владимир Николаевич (1947—2022) — советский, российский актёр театра и кино, заслуженный артист РФ (1993).
 Кабалин, Иван Андреевич (10.06.1923 — 15.11.1982) — участник Великой Отечественной войны, командир отделения, младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Кабалин, Николай Петрович (24.02.1920 — 23.02.1991) — участник Великой Отечественной войны, помощник командира взвода, старший сержант, Герой Советского Союза.